Пу́хта (, ) — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Ладвинского сельского поселения.

Общие сведения 
Расположен на берегу реки Пухта.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района